NGC 7285 (другие обозначения — PGC 68953, ESO 533-32, MCG -4-53-5, VV 74, Arp 93, AM 2224-250) — спиральная галактика с перемычкой (SBa) в созвездии Водолей.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога», а также включён в атлас пекулярных галактик.

См. также 

 Список объектов Мессье
 Новый общий каталог
 Атлас пекулярных галактик

Примечания 

 

7285
Водолей (созвездие)